L'hymne national de la République de Sakha est l'hymne régional de la République de Sakha (ou Yakoutie), un sujet fédéral de la Russie. Il a été officiellement adopté le 15 juillet 2004. Les paroles ont été écrites à l'origine à sakha par Savva Tarasov et Mikhail Timofeyev et ont été traduites en russe par Vladimir Fedorov.

Paroles

En sakha

En russe

Traductions

Références

Remarques

République de Sakha